Atlântico Esporte Clube é uma agremiação esportiva de Lauro de Freitas, Bahia. Suas cores são azul e branco. Atualmente disputa campeonatos nas divisões de base e a primeira divisão do Campeonato Baiano profissional.Foi campeão do Campeonato Baiano de Futebol de 2016 - Segunda Divisão.

O Sítio do Caju é o Centro de Treinamento do Atlântico, localiza-se no município de Salvador e possui capacidade para 600 espectadores. O local é de propriedade do presidente do clube, José Carlos. O clube disputa anualmente todas as competições nas divisões de base, estreou no profissionalismo na Taça Estado da Bahia de 2002 onde esteve próximo de conquistar uma vaga na 1.ª Divisão do Campeonato Baiano de 2003, em 2012 retornou para a disputa do Torneio Seletivo da 2.ª Divisão do Campeonato Baiano e em 2016 disputou a Série B do Campeonato Baiano, onde conseguiu o título e a vaga para a disputa da Série A do Campeonato Baiano de 2017.

Clubes de futebol da Bahia
Clubes de futebol fundados em 2000
Esporte de Lauro de Freitas
Fundações na Bahia em 2000